O Comitê Militar de Recuperação Nacional pode designar:

Comitê Militar de Recuperação Nacional (Guiné), o nome de uma junta militar instaurada na Guiné.
Comitê Militar de Recuperação Nacional (Mauritânia), o nome de uma junta militar instaurada na Mauritânia.
Comitê Militar de Recuperação Nacional (República Centro-Africana), o nome de uma junta militar instaurada na República Centro-Africana.